Aksjonowo () ist ein Name russischer Orte:
 Axjonowo (Altai), Dorf in der Region Altai
 Axjonowo (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Axjonowo (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Axjonowo (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Axjonowo, historischer Name von Pestschanoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Dorotheenhof, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Axjonowo, untergegangener Ort im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad (Alt- und Neu Maygunischken, 1938–1946 Erlengrund, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Axjonowo (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Axjonowo (Wladimir, Petuschki), Dorf im Rajon Petuschki, Oblast Wladimir
 Axjonowo (Wladimir, Wjasniki), Dorf im Rajon Wjasniki, Oblast Wladimir
 Axjonowo (Wologda, Babjewo), Dorf im Rajon Babjewo, Oblast Wologda
 Axjonowo (Wologda, Weliki Ustjug), Dorf im Rajon Weliki Ustjug, Oblast Wologda

Siehe auch: Aksjonowo-Silowskoje